Auwärter steht für:

 Ernst Auwärter Karosserie- und Fahrzeugbau KG, deutsches Karosseriebauunternehmen
 Gottlob Auwärter GmbH & Co. KG, deutscher Bushersteller, siehe Neoplan

Auwärter ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich von Auwärter (1865–1940), deutscher Generalleutnant
 Gottlob Auwärter (1903–1993), deutscher Karosseriebauer und Unternehmer
 Max Auwärter (1908–?), deutscher Physiker
 Peter Auwärter (* 1969), deutscher Tischtennisspieler

Siehe auch:
 Max Auwärter-Preis